Smijiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 ein Dorf in der Südukraine, Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Smijiwka (Beryslaw)
 ein Dorf in der Ostukraine, Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Smijiwka (Swatowe)

Siehe auch:
 Smijowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung